El término Intervisión tiene diversos significados:
Intervisión: red de televisión perteneciente a la OIRT.
Organización Internacional de Radio y Televisión (OIRT): organismo que nucleaba a cadenas de radio y televisión de Europa del Este.
Festival de la Canción de Intervisión: festival de la canción en el que participaban los miembros de la OIRT, emulando al Festival de la Canción de Eurovisión.